kukavice, red iz razreda ptica
 obična kukavica, vrsta iz reda kukavica
 Kukavice (kulturno-povijesna seoska cjelina), zaštićeno kulturno dobro

Naselja:
 BiH:
 Kukavice (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniču
 Kukavice (Kupres, BiH), naselje u općini Kupresu
 Kukavice (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatici

 Crna Gora:
 Kukavice (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevljima

Vidi još
Kukavica (razdvojba)